WX, wx  oder W-X steht für:

 Abkürzung für weather (engl. Wetter)
 wxWidgets, ein Framework für GUI-Applikationen 
 Abkürzung für das County Wexford
 Cityjet (Irland) nach dem IATA-Code

WX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Bristol
 Irland: County Wexford/Loch Garman
 Niederlande: Anhänger
 Polen: Żoliborz, Stadtbezirk von Warschau

Siehe auch:
 XW

Abkürzung